Hipparchia infumata är en fjärilsart som beskrevs av Nitsche 1914. Hipparchia infumata ingår i släktet Hipparchia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
infumata